Canidelo ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Canidelo (Vila do Conde)
 Canidelo (Vila Nova de Gaia)